Пунищи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пунищи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Пунищи — деревня в Смоленском районе Смоленской области.